192 км, 192-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 192 км (ж.д. будка) — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Ленинском районе Ульяновска (в городском округе Ульяновск) в Ульяновской области.
 Казарма 192 км — населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в составе городского округа город Березники в Пермском крае России.

192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 924249
 192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 272316
 192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 886530
 192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 645122
 Платформа 192 км — остановочный пункт на 191,05 км перегона Алхо — Элисенваара линии Кушелевка — Сортавала, Октябрьская железная дорога.	Код 022368
 192 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 608046
 192 километр (по официальным документам называется 191 километр) — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Код 197153

192 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 450080